Chalonnes peut faire référence à :
 Chalonnes-sur-Loire, commune de Maine-et-Loire ;
 Chalonnes-sous-le-Lude, commune de Maine-et-Loire ;
 L'île de Chalonnes, à Chalonnes-sur-Loire ;
 Le pont de Chalonnes-sur-Loire ;
 Le canton de Chalonnes-sur-Loire ;
 La bataille de Chalonnes.